Беляево или Ближнее Беляево — бывшая деревня, вошедшая в состав г. Москва в 1960 году. Располагалась на левом берегу реки Чертановки, в районе современных улиц Москворечье и Кошкина, а также Каширского шоссе. В XX веке фактически слилась с посёлком Москворечье и вместе с ним вошла в состав Москвы.

История 
Впервые упоминается в 1646 году в переписной книге дворцовых волостей, тогда в деревне «Беляева, и Бесомыкино тож» числился 21 двор и 44 крестьянина. По всей видимости, название произошло от прозвища «Бесомыка», означавшего «праздный шатун, гуляка; сплетник; буян». В XIX веке стала именоваться Ближним Беляевым, ввиду наличия ещё одной деревни Беляево-Дальнее, располагавшейся вблизи нынешней станции метро Беляево.

В писцовых книгах 1675—1677 года Беляево описывается так:

В XVIII веке деревня принадлежала Дворцовому ведомству, а после 1797 года числилась в ведении Коломенского приказа Удельного ведомства. В середине века дворцовые крестьяне были переведены на оброк. Среди них стало распространяться садоводство, как это происходило в садах Коломенского, Борисова, Дьякова. А близость Москвы и Каширского тракта позволяли крестьянам выгодно продавать свой урожай в городе. В 1834 году в Беляево проживали 334 человек, в 1850 году — 370 человек, среди которых были и старообрядцы.

После крестьянской реформы, в 1864 году земля перешла к крестьянам, а деревня была отнесена к Царицынской волости. Согласно переписи 1869 года здесь проживали 411 человек: 191 мужчина и 220 женщин. В 1876 году в деревне числились 70 хозяйств, 1 трактир и 2 овощные лавки. В надел крестьянам перешла вся земля, которая находилась у них до реформы — это 260,2 десятины. Покосов и пастбищ было очень мало, основной доход шёл от садов. Крестьяне были хорошо обеспечены скотом — 120 лошадей и 80 коров на деревню. Об их обеспеченности говорит и тот факт, что в течение 20 лет головою в Коломенской удельной волости был крестьянин этой деревни Алексей Иванович Толмазов.

Основными промыслами жителей были изготовление гильз для папирос, намотка хлопчатобумажной нити на катушки, ломовой извоз. Учиться дети крестьян ходили в Царицынские земские училища.

В конце XIX века садовое хозяйство стало приходить в упадок, чему способствовали заморозки, нашествия вредителей и конкуренция привозимых по железной дороге ранних ягод с юга. Вместо садов крестьяне стали сажать капусту, огурцы и картофель. В 1899 году огороды были почти во всех дворах деревни.

По данным 1911 года Беляево выделялось среди других населённых пунктов Царицынской волости обилием свиней, которых даже откармливали для дальнейшей продажи. В том же году здесь числились 92 хозяйства, часовня, земское училище, 2 трактира, 3 овощные лавки.

В 1927 году в деревне проживали 540 человек. Близость к платформе Москворечье, открывшейся в 1925 году, сделала Беляево дачным местом. В летний период в крестьянских домах сдавались комнаты от 15 рублей в месяц. В 1930-х годах в деревне образован колхоз имени Сталина. В 1960 году деревня вошла в состав Москвы при её расширении. Близлежащая территория была отнесена к Москворецкому району. После 1969 года территория отошла к Красногвардейскому району.

См. также 
 Беляево (станция метро)

Примечания 

Царицыно
Населённые пункты по алфавиту